Queda de Kismayo (2007), ofensiva do Exército Nacional Somali e forças etíopes contra os combatentes da União das Cortes Islâmicas;
Batalha de Kismayo (2008), uma ofensiva iniciada pelos combatentes islâmicos da al-Shabaab e da União das Cortes Islâmicas;
Batalha de Kismayo (2009), uma ofensiva iniciada pelo xeique Ahmed "Madobe" e suas forças da Brigada Ras Kamboni;
Batalha de Kismayo (2012), uma ofensiva liderada pelas forças do Exército Nacional Somali e aliados da AMISOM.